

Geografia 
 Nago – città giapponese della prefettura di Okinawa ed è situata nell'isola di Okinawa
 Nago – frazione del comune di Nago-Torbole
 Nago-Torbole – comune italiano sparso della provincia autonoma di Trento

Persone 
 Shintarō Nago – calciatore giapponese